Ziemiany peut désigner en Pologne :

 Ziemiany, village de la voïvodie de Mazovie
 Ziemiany, village de la voïvodie de Varmie-Mazurie